Thomas Burgoyne kan syfta på:

* Thomas Burgoyne, engelsk politiker, parlamentsledamot 1593
 Thomas Burgoyne (1775–1847), engelsk kricketspelare
 Thomas Burgoyne (1827–1920), australisk politiker